Зубченко — українське прізвище. Відомі носії:
 Зубченко Андрій Володимирович — український футболіст, півзахисник.
 Зубченко Гаврило Леонтійович (1859 — не раніше 1916) — селянин, депутат Державної думи I скликання від Київської губернії.
 Зубченко Галина Олександрівна — українська художниця, громадський діяч, одна з засновників Клубу творчої молоді Києва.
 Зубченко Григорій — козацький військовий та державний діяч, Паволоцький полковник.
 Зубченко Олександр Миколайович (1990—2017) — вояк Української добровольчої армії, учасник російсько-української війни.
 Зубченко Олександр Михайлович — український письменник.
 Зубченко Олександр Пилипович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Зубченко Прокофій Степанович (1867—?) — державний діяч, депутат Державної думи II скликання від Подільської губернії.
 Зубченко Світлана Олександрівна — українська поп-співачка, автор пісень, кіноакторка.
 Зубченко Юлія Володимирівна (1995—2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Подвійні прізвища:
 Денисенко-Зубченко Дмитро — майор Армії УНР.
Українські прізвища
Прізвища на -енко